Суперкубок Франції з футболу 2001 — 25-й розіграш турніру. Матч відбувся 19 липня 2001 року між чемпіоном Франції Нантом та володарем кубка Франції Страсбуром.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на transfermarkt 

2001
Франція
2001 у французькому спорті